Бах, Иоганн Кристоф (1642—1703) — композитор, дядя И. С. Баха.
  (1645—1716) — музыкант, дядя И. С. Баха, отец И. Б. Баха.
 Бах, Иоганн Амброзий (1645—1695) — музыкант, отец И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Михаэль (1648—1694) — композитор, дядя И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Николаус (1669—1753) — композитор, двоюродный брат И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Кристоф (1671—1721) — музыкант, старший брат И. С. Баха.
  (1676—1749) — композитор и органист, сын И. Э. Баха.
 Бах, Иоганн Людвиг (1677—1731) — композитор, двоюродный брат И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Якоб  (1682—1722) — немецкий музыкант и композитор, старший брат Иоганна Себастьяна Баха. 
 Бах, Иоганн Себастьян (1685—1750) — композитор эпохи барокко, органист-виртуоз и педагог.
  (1700—1743) — органист, сын И. К. Баха, племянник И. С Баха.
  (1715—1739) — музыкант, сын И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Кристоф Фридрих (1732—1795) — композитор, сын И. С. Баха, известный как «Бюккебургский Бах».
 Бах, Иоганн Кристиан (1735—1782) — композитор, младший сын И. С. Баха, известный как «Лондонский Бах».
  (1745—1820) — композитор и музыкальный теоретик, племянник И. С. Баха.
 Бах, Иоганн Себастьян (1748—1778) — художник, внук И. С. Баха.